Chrysler Saratoga (Stany Zjednoczone) – samochód klasy luksusowej produkowany na rynek amerykański w latach 1946–1965.
 Chrysler Saratoga (Europa) – samochód klasy średniej produkowany na rynek europejski w latach 1989–1994.